Parco del Castello (L'Aquila)
 Parco del castello (Gotha)
 Parco del Castello di Fontainebleau
 Parco del Castello di Miramare